Серия А 2013/14 е 82-рият сезон на Серия А от основаването ѝ. Първенството започна на 24 август 2013 г. и завърши на 18 май 2014 година. Както в предишните години Nike осигурява топката за първенството наречена Nike Incyte Serie A. Ювентус са настоящият шампион.

Отбори 
Общо 20 отбора участват в първенството, 17 от сезон 2012/13 и три получили промоция от Серия Б 2012/13. Пескара изпаднаха след само година в Серия А, докато Сиена и Палермо изпаднаха след 2 и 9 години съответно.

Изпадналите отбори бяха заменени от шампиона на Серия Б Сасуоло, вицешампионът Верона и победителя в плейофите Ливорно. Верона се завръщат в Серия А след 11 години, Ливорно след 4, а Сасуоло правят дебют в първата дивизия на Италия.

За първи път в историята на Серия А ще има 5 дербита на отбори от един и същи град: Милано (Интер и Милан), Торино (Торино и Ювентус), Рим (Лацио и Рома), Генуа (Дженоа и Сампдория) и Верона (Верона и Киево).

Брой отбори по регион

Информация 

Бележки
1 Каляри ще домакинстват на Стадио Нерео Роко в Триест докато Сант Елия е в ремонт
2 Някои мачове може да се играят на Стадио Нерео Роко в Триест, ако обнмовяването на Фриули не е завършено.

Промени в мениджърите

Класиране

Резултати

Позиции по кръг

Бележки 

Футбол в Италия
Сезон 2013/14 във футбола